Ву́лиця Реву́цького — назва вулиці у різних населених пунктах України.

Вулиця Ревуцького — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ревуцького — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Ревуцького — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей